Koleje Śląskie – przewoźnik kolejowy
 Komputer Świat – czasopismo komputerowe
 kara śmierci